Радек Штепанек (; родился 27 ноября 1978 года в Карвине, Чехословакия) — чешский профессиональный теннисист; победитель двух турниров Большого шлема в мужском парном разряде; победитель 23 турниров АТР (пять — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в парном разряде; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде; двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2012-13) в составе национальной сборной Чехии; бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в смешанном парном разряде.

Общая информация 
Радек — один из двух сыновей Ханы и Властимила Штепанека; его брата зовут Мартин. Радек — единственный профессиональный теннисист в семье, его брат — полицейский, мать — библиотекарь, а отец — тренер по теннису.

Радек начал играть в возрасте трех лет с отцом. В детстве некоторое время совмещал занятия теннисом с игрой в хоккей, где выступал в роли вратаря.

С 2001 года Штепанек тренируется под руководством Петра Корды.

Радек встречался со многими теннисистками из протура, а на соотечественнице Николь Вайдишовой даже был женат дважды — с 2010 по 2013 и с 2018 по настоящее время. В 2018 году у пары родилась дочь Стелла, а в 2021 году — дочь Меда.

Спортивная карьера 
Начало карьеры
Профессиональную карьеру начинает в 1996 году. В туре ATP первый раз сыграл в парном разряде в 1997 году на турнире в Прага. В 1998 году выиграл первый одиночный турнир серии «фьючерс» и первый турнир серии «челленджер» в Сеговии в одиночном и парном разряде. В том же году сыграл первый одиночный матч на турнирах ATP. Произошло это в Остраве, где в первом раунде он проиграл Уэйну Блэку 3-6, 3-6. В 1999 году в Праге выиграл первый турнир ATP в парном разряде в паре с Мартином Даммом. С ним же в паре дебютирует на турнире из серии Большого шлема Открытом чемпионате Франции, но выбывает в первом раунде.

В 2001 году выиграл три турнира ATP в парном разряде в Эшториле, Мюнхене и Вене. В начале 2002 года смог дойти до четвертьфинала на турнире в Дохе, выиграв у Кристофа Рохуса и Горана Иванишевича № 12 в мире на тот момент. Затем того же результата он добился в Эшториле. На турнире в Мюнхене, где он выиграл второй сезон подряд парный турнир, в одиночном он впервые выходит в полуфинал. В июле такого же результата добивается в Гштаде, где в матче второго раунда выигрывает у № 11 на тот момент в мире Роджера Федерера 3-6, 6-3, 6-2. После турнира впервые в рейтинге вошел в сотню лучших. Чуть ранее дебютировал в одиночном разряде на турнире Большого шлеме. На Уимблдонском турнире он сходу дошёл до третьего раунда. В августе на Открытом чемпионате США в паре с Иржи Новаком смог дойти до финала, который стал первым в его карьере на турнире серии Большого шлема.

2003—06
В начале февраля 2003 года выигрывает в парном разряде турнир в Милане (вместе с Петром Луксой). В том же месяце вышел в полуфинал в Копенгагене. На турнире серии Мастерс в Майами смог выиграть Михаила Южного и Райнера Шуттлера и выйти в четвёртый раунд. В апреле вышел в полуфинал в Мюнхене. В мае 2003 года в составе команды Чехии выходит в финал Командного кубка мира. В июне выиграл «челленджер» в Простеёве и выходит в четвертьфинал в Халле. В июле в полуфинал в Гштаде.

В феврале 2004 года с австралийцем Полом Хенли выигрывает парный турнир в Роттердаме. В апреле выходит в четвертьфинал в Мюнхене. В июне вновь выигрывает «челленджер» в Простеёве и доходит до четвертьфинала в Лондоне. В июле выходит в четвертьфинал в Гштаде и Штутгарте. В Штутгарте он также выигрывает парный титул с Иржи Новаком. В сентябре в паре с Леандером Паесом выиграл титул на турнире в Делрей-Бич. В октябре вышел в четвертьфинал в Москве. В начале ноября 2004 года на турнире в Париже Штепанек впервые дошёл до своего первого финала турнира ATP из серии «Мастерс», однако в итоге уступил россиянину Марату Сафину 3-6, 6-7(5), 3-6.

В январе 2005 года вышел в полуфинал в Сиднее, переиграв в первом раунде № 5 в рейтинге Карлоса Мойю. В феврале Штепанек выходит в финал турнира в Милане. В решающей встрече он уступил Робину Сёдерлингу 3-6, 7-6(2), 6-7(5). В Роттердаме он выходит в четвертьфинал. В том же месяце вместе с Мартином Даммом выиграл два парных титула в Марселе и Дубае. В апреле он выходит в полуфинал турнира в Барселоне и в четвертьфинал Мастерса в Риме. После этого Штепанек в рейтинге впервые входит в Топ-20. В июне дошёл до полуфинала в Лондоне. В сентябре достиг финала на турнире в Хошимине. Успешно выступает в октябре. Он доходит до полуфиналов в Токио, Вене и Париже, а также в четвертьфинал в Мадриде.

В начале сезона 2006 года выходит в полуфинал в Ченнае. В феврале с Мартином Даммом выиграл парные соревнования турнира в Марселе. Наконец, в том же месяце на турнире в Роттердаме, победив Кристофа Рохуса со счётом 6-0, 6-3, он завоевал свой первый трофей ATP в одиночном разряде. В мае второй раз в карьере смог выйти в финал турнира серии Мастерс. Произошло это в Гамбурге, где в борьбе за титул Штепанек уступил Томми Робредо 1-6, 3-6, 3-6. В этом же году Штепанек дошёл до четвертьфинала на Уимблдоне, уступив в упорной борьбе шведу Йонасу Бьоркману. Этот результат стал его лучшим достижением на турнирах Большого шлема. В результате он вошёл в первую десятку, заняв высшее для себя 8-е место. До конца сезона он больше не выступал из-за травмы шеи. Год он завершил на 19-м месте в рейтинге.

2007—09

В парном турнире Открытого чемпионата Австралии 2007 года выходит в четвертьфинал (с Махешом Бхупати), а на Открытом чемпионате Франции они смогли дойти до полуфинала. В июле выходит в полуфинал турнира в Гштаде. Свой второй одиночный титул он выиграл в Лос-Анджелесе, обыграв в финале Джеймса Блейка 7-6(7), 5-7, 6-2. В августе на Мастерсе в Монреале ему удалось переиграть двух теннисистов из первой десятки: № 6 Фернандо Гонсалеса 6-7(2), 7-6(1), 6-4 и № 5 Николая Давыденко 6-4, 7-5. В полуфинале того турнира Штепанек проиграл № 1 в мире Роджеру Федереру 6-7(6), 2-6. В октябре Штепанек вышел в четвертьфинал турнира в Москве.

В начале 2008 года Радеку удалось выйти в полуфинал турнира в Сиднее. В феврале на турнире в Сан-Хосе у него была хорошая сетка. До финала он встречался лишь с теннисистами из второй сотни в рейтинге, но в финале его соперником стал № 6 Энди Роддик, которому Штепанек уступил 4-6, 5-7. На турнире в Мемфисе дошёл до полуфинала. В мае на грунтовом Мастерсе в Риме в матче второго раунда обыграл № 5 Давида Феррера 4-6, 6-2, 6-1, а в четвертьфинале ему удается выиграть у № 1 мирового рейтинга Роджера Федерера 7-6(4), 7-6(7). Свой полуфинал против Новака Джоковича на турнире в Риме он не смог доиграть из-за травмы. На Открытом чемпионате Франции этого года добивается своего лучшего результата — выхода в четвёртый раунд. В августе принимал участие в Олимпийских играх 2008, однако выбыл из них в первом раунде. Осенью дошёл до полуфинала турнира в Меце. Несмотря на то, что к концу сезона Штепанек занимал лишь 27-е место, он принял участие в Итоговом турнире ATP. Произошло это после того, как с турнира снялся Энди Роддик. 24 теннисиста, которые могли принять участие в турнире отказались по разным причинам и место снявшегося с турнира Роддика занял Штепанек. В итоге он проиграл обе свои встречи Роджеру Федереру 6-7(4), 4-6 и Жилю Симону 1-6, 4-6.

В начале сезона 2009 года Штепанеку удалось выиграть турнир в Брисбене, переиграв в финале Фернандо Вердаско 3-6, 6-3, 6-4. В феврале на турнире в Сан-Хосе ему удалось сделать дубль, выиграв одиночный и парный титул (с Томми Хаасом). В полуфинале того турнира он выиграл у № 6 Энди Роддика 3-6, 7-6(5), 6-4. В финале турнира в Мемфисе Роддик смог взять реванш, обыграв Штепанека 7-5, 7-5. В апреле выходит в четвертьфинал турнира в Барселоне, в июне в четвёртый раунд на Уимблдонском турнире, а в августе до той же стадии на Открытом чемпионате США. В октябре вышел в четвертьфинал Мастерса в Шанхае и турнира в Вене. В ноябре вышел в полуфинал на турнире в Базеле. Также в полуфинал ему удается выйти на Мастерсе в Париже, где он переиграл № 4 Энди Маррея 1-6, 6-3, 6-4 и № 5 Хуана Мартина дель Потро, который не смог продолжить борьбу при счёте 4-0 в пользу Штепанека. По итогам сезона 2009 года в одиночном рейтинге поднялся на 12-е место.

2010—13. Победы в Австралии и США в парах.
2010 год Штепанек начал с выхода в финал турнира в Брисбене, где проиграл Энди Роддику 6-7(2), 6-7(7). Затем игра по ходу сезона у Штепанека не пошла. Он пропустил Открытый чемпионат Франции и Уимблдон. В августе выходит в четвертьфинал в Нью-Хейвене. В октябре вышел в полуфинал турнира в Токио и четвертьфинал турнира в Москве. Ещё один четвертьфинал результат турнира в Базеле в начале ноября.

В январе 2011 года вышел в полуфинал в Брисбене. Следующий раз это ему удалось сделать в конце апреля в Мюнхене. В июне вышел в четвертьфинал травяного турнира в Истборне. В начале августа Бердыху удалось выиграть турнир в Вашингтоне. В финале он обыграл № 7 в рейтинге ATP Гаэля Монфиса 6-4, 6-4. Это титул стал пятым для него на одиночных соревнованиях ATP. В октябре выходит в четвертьфинал турнира в Токио.

В начале января 2012 выходит в четвертьфинал турнира в Брисбене. На Открытом чемпионате Австралии этого года в мужском парном разряде Штепанеку удалось завоевать свой первый титул на победителя турнира Большого шлема. Выступая на турнире с знаменитым парным игроком Леандером Паесом, ему удалось переиграть в финале лучшую по рейтингу в мире пару Боба и Майка Брайанов.

В феврале 2012 года вышел в полуфинал турнира в Мемфисе. С Леандером Паесом он вновь праздновал крупный успех в парном разряде, победив на турнире Мастерс в Майами. В составе команды Чехии вышел в финал Командного кубка мира в мае. В июне дошёл до четвертьфинала в Халле. На Открытом чемпионате США в парном разряде он второй раз в сезоне, выступая с Леандером Паесом, выходит в финал турнира серии Большого шлема. Но на этот раз им не удалось одержать победу. Братья Брайаны, которых они обыграли на Австралийском чемпионате на этот раз взяли реванш, обыграв Штепанека с Паесом 6-3, 6-4. Следующий раз эта пара выигрывает титул в октябре на Мастерсе в Шанхае. Там же в индивидуальных соревнованиях Штепанек смог выйти в четвертьфинал. Приняв участие в итоговом турнире в парном разряде Паес и Штепанек доходят до полуфинала.
В конце сезона в составе сборной Чехии стал обладателем Кубка Дэвиса.

В 2013 году Штепанек вплоть до июня не мог преодолеть стадии первых раундов в одиночных соревнованиях. В июне он одержал победу на «челленджере» в Простеёве. Затем вышел в четвертьфинал в Истборне. На Уимблдонском турнире в мужском парном разряде вместе с Паесом смог дойти до полуфинала. На Открытом чемпионате США дуэт Паеса и Штепанека смог выиграть парные соревнования. Это победа стала второй для Штепанека на турнирах Большого шлема. В полуфинале Паес и Штепанек обыграли первую пару мира братьев Брайанов, а в финале были сильнее вторых в мире Александра Пейи и Бруно Соареса.

Осенью 2013 года Штепанек в одиночном разряде выиграл два «челленджера» в Орлеане и Монсе, а также сыграл в четвертьфинале турнира в Вене. В концовке сезона Штепанек второй год подряд помог сборной Чехии стать обладателями Кубка Дэвиса.

2014—17. Завершение карьеры.
В начале сезона 2014 года Штепанек вышел в четвертьфинал турнира в Сиднее. На Открытом чемпионате Австралии он в парном разряде смог доиграть до 1/4 финала в партнёрстве с Паесом. В июне на травяном турнире в Лондоне Штепанек в матче третьего раунда смог переиграть № 5 в мире на тот момент Энди Маррея и в целом дошёл до полуфинала турнира. На Уимблдонском турнире в мужском парном разряде Паес и Штепанек смогли доиграть до полуфинала. В июле на турнире в Боготе Штепанек второй раз в сезоне выходит в полуфинал одиночных соревнований тура. С середины сентября 2014 года по середину апреля 2015 года он не принимал участие в профессиональных турнирах.

В июле 2015 года Штепанек на турнире в Боготе вышел в 1/4 финала в одиночках и смог выиграть главный приз в парном разряде (в дуэте с Эдуаром Роже-Вассленом). В январе 2016 года он объединился в пару с Даниэлем Нестором и их команда смогла дойти до финала на Открытом чемпионате Австралии. В решающем матче они проиграли паре Джейми Маррей и Бруно Соарес со счётом 6-2, 4-6, 5-7. В июне Штепанек вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Штепанек смог выиграть бронзовую медаль в соревнованиях в миксте, где он сыграл в команде с соотечественницей Луцией Градецкой. Последним турниром в карьере Штепанека стал Открытый чемпионат Австралии 2017 года, по окончании которого он завершил профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (12)

Победа (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20)

Победы (12) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров Большого Шлема в мужском парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (33)

Победы (18)

Поражения (15)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (25)

Победы (14)

Поражения (11)

Финалы командных турниров (5)

Победы (2)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах 

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Родившиеся в Карвине
Теннисисты Чехии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса